Literatura:
 Guió, tipus d'obra literària codificada que descriu de forma escrita una obra audiovisual o un còmic per a permetre la seva realització.
 Guió cinematogràfic, text específicament destinat a les obres audiovisuals, subdividit en "guió literari", "tècnic" o "de rodatge",
 Guió il·lustrat, representació il·lustrada d'una pel·lícula abans de la seva realització
Guió teatral, conjunt de cartilles, llibreta o quadern d'una obra de teatre.
 Guió animat 
 Ortografia: Guió (signe de puntuació) 
 Societat
 Guió, estendard petit que cada confraria du al davant en una processó 
 Guió, part estreta d'un rem situada entre el galló i la pala, vegeu rem (objecte)
 Guió, esbós de conferència, discurs, etc.